Группу B отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2023 составили молодёжные сборные Венгрии, Германии, Израиля, Латвии, Польши и Сан-Марино. Победитель группы выходит напрямую в финальную стадию; команда, занявшая второе место, оказавшись лучшей среди команд, занявших вторые места также выходит в финальную стадию; остальные команды, занявшие вторые места, принимают участие в стыковых матчах. При этом при определении лучших вторых сборных учитываются только матчи с командами, финишировавшими на первых, третьих, четвёртых и пятых местах.

Таблица группы B 

{|
|-
|

|

|}

Результаты и предстоящие матчи 
Время начала матчей — местное.

Авторы забитых мячей 

7 мячей

  Андраш Немет

  Йонатан Буркардт

6 мячей

  Юссуфа Мукоко

5 мячей

  Адриан Бенедычак

4 мяча

  Михал Скурась

3 мяча

  Том Краус
  Малик Тилльман

  Кевин Шаде
  Омри Гендельман

  Бартош Бялек

2 мяча

  Тамаш Кишш
  Ален Шкрибек
  Малик Тшау
  Эрик Шуранов

  Бар Арад
  Итай Буганим
  Идо Шахар
  Лукаш Бейгер

  Якуб Каминьский
  Кацпер Козловский
  Кацпер Спевак

1 мяч

  Петер Барат
  Патрик Ийинбор
  Самуэль Майор
  Реге Санто
  Криштоф Тот-Габор
  Ноа Каттербах
  Ансгар Кнауфф
  Джейми Левелинг
  Лазар Самарджич
  Ян Тильман
  Ангело Штиллер

  Лиэль Абада
  Амир Берковиц
  Оз Билеви
  Ошер Давида
  Зохар Засано
  Эден Карцев
  Дорон Лейднер
  Став Нашмани
  Суф Подгоряну
  Роландс Бочс

  Робертс Вейпс
  Илья Коротков
  Кристерс Лусиньш
  Рихардс Озолиньш
  Матеуш Богуш
  Марцель Вендрыховский
  Якуб Калузиньский
  Кацпер Лопата
  Лукаш Поремба
  Кацпер Смолиньский

Автогол

  Себастьян Валюкевич (в домашнем матче с Израилем)

Примечания

Ссылки 
 Страница молодёжного ЧЕ на сайте УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2023